Lemmermann ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Lemmermann (* 1962), deutsche Gymnasiallehrerin, Autorin (Plattdeutsch) und Übersetzerin
 Ernst Lemmermann (1867–1915), deutscher Botaniker und Phykologe
 Heinz Lemmermann (1930–2007), deutscher Komponist, Musikpädagoge, Schriftsteller, Herausgeber, Hochschullehrer und Lokalpolitiker in Lilienthal
 Inge Lemmermann (* 1938), niedersächsische Politikerin (SPD)
 Joachim Lemmermann (1622–1704), 1684–1704 Hamburger Bürgermeister
 Otto Lemmermann (1869–1953), deutscher Agrikulturchemiker

Siehe auch
Lämmermann